Гении:

 Гении — самобытные личности с творческим даром изобретательного ума.

Мифология
 Гении (лат.) — в древнеиталийских повериях боги-покровители каждого человека, от рождения сопровождавшие его повсюду, как второе «я». Также гении народов, легионов, собраний, городов, стран, лагерей, театров и даже богов.
 Гении места — в римской религии духи-покровители конкретного места.
 Минойские «гении» — сверхъестественные существа в минойской культуре (2700—1200 до н. э.).

Кино
 «Гении» (Ingenious; США, 2009) — художественная мелодрама-комедия.

См. также 
 Гений (значения)
 Ду́хи